Ernest "Ernie" Russell, kanadski profesionalni hokejist, * 21. oktober 1883, Montreal, Quebec, Kanada, † 23. februar 1963. 

Igral je na položaju centralnega napadalca za moštvi Montreal HC and Montreal Wanderers. V karieri je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal, še najbolj pa je verjetno poznan po tem, da je na petih zaporednih tekmah dosegel hat-trick. Leta 1965 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Kariera
Odrasel je v Montrealu in že v mladosti blestel tako v hokeju na ledu kot nogometu. Hokejsko kariero je začel v mladinskem moštvu Stirling Athletics, katerega je bil tudi kapetan.

V članskem amaterskem hokeju na ledu je debitiral leta 1905 v dresu moštva Montreal Hockey Club, a je večino svoje kariere prebil v moštvu Montreal Wanderers. Zanj je igral v dveh različnih ligah, ligi Eastern Canada Amateur Hockey Association in ligi National Hockey Association. Čeprav je leta 1908 že tri leta nastopal za Wandererse, pa je ohranil članstvo v športni zvezi Montreal AAA, katere del je bil klub Montreal Hockey Club. Vodilnim v zvezi dejstvo, da je ohranil članstvo, zgolj da bi igral nogomet pri zvezi, ni bilo pogodu in so ga izključili. Posledično je izpustil celotno sezono 1908/09.

Naslednjo sezono se je vrnil in aktivno igral do leta 1914, ko se je upokojil. Znan je bil po dovršeni igri s palico in po tem, da je kljub nizki masi v povprečju svoje kariere dosegal skoraj dva gola na tekmo.

Russell je bil eden najbolj poznanih in spoštovanih športnikov svojega časa v Montrealu. V mestu je živel celo življenje. Leta 1965 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| Stirling Athletics
| MCJHL
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Stirling Athletics
| FAIHL
| 02/03
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Stirling Athletics
| FAIHL
| 03/04
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Hockey Club
| CAHL
| 04/05
|
| 8
| 11
| 0
| 11
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 05/06
|
| 6
| 21
| 0
| 21
|
| 13
|
| 2
| 4
| 0
| 4
| 
| 6
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 06/07
|
| 9
| 43
| 0
| 43
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 06/07
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 12
| 0
| 12
| 
| 35
|-
| Montreal Wanderers
| ECAHA
| 07/08
|
| 9
| 20
| 0
| 20
|
| 37
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 07/08
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 3
| 11
| 0
| 11
| 
| 7
|-
| 
| 
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 09/10
|
| 13
| 35
| 0
| 35
|
| 57
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| Stanleyjev pokal
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 1
| 4
| 0
| 4
| 
| 3
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 10/11
|
| 11
| 18
| 0
| 18
|
| 56
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 11/12
|
| 18
| 27
| 0
| 27
|
| 110
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 12/13
|
| 15
| 7
| 0
| 7
|
| 48
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Wanderers
| NHA
| 13/14
|
| 12
| 2
| 4
| 6
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
 |-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 368
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
|}

Viri

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti Stirling Athletics
Hokejisti Montreal Hockey Club
Hokejisti Montreal Wanderers